Pinedas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pinedas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Pinedas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar